

Geografia
 Claypool – CDP degli Stati Uniti d'America in Arizona
 Claypool – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana

Altro
 Les Claypool – bassista e cantante statunitense